

Patronymes 
Galkine (masculin ; ) ou Galkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Galkine (1979-), joueur d'échecs russe
 Goulnara Samitova-Galkina (1978-), athlète russe, spécialiste du 3000 mètres steeple
 Lioudmila Galkina (1972-), athlète russe, spécialiste du saut en longueur
 Lioubov Galkina (1973-), tireuse sportive russe
 Natalia Ivanovna Galkina (1985-), mannequin américaine d'origine russe
 Maxime Galkine (1976-), humoriste et animateur de télévision russe
 Vladislav Galkine (1971-2010), acteur russe

Patronyme russe